SMS V 5 war eine Bezeichnung für drei Torpedoboote der Kaiserlichen Marine:

 SMS V 5 (1884), ein Torpedoboot I. Klasse
 SMS V 5 (1912), großes Torpedoboot 1911
 SMS V 5 (1913), großes Torpedoboot 1911